Le nom Terechkova (en russe Терешкова) est un patronyme d'origine russe, porté notamment par :
 Valentina Terechkova (1937- ), première femme à effectuer un vol dans l'espace ;
 Olga Terechkova (1984- ), athlète kazakhe spécialiste du 400 mètres.
Patronyme russe